Евге́ний Дми́триевич Кли́мов (род. 3 февраля 1994 года, Пермь, Россия) — российский прыгун с трамплина, ранее выступавший в двоеборье, мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2022 (командный турнир), участник зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 года. Первый в истории российского спорта победитель этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Первый и единственный в истории России и СССР победитель общего зачета Летнего Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина.

Спортивная биография 
Заниматься лыжным двоеборьем Евгений Климов начал в 2003 году. В 2010 году стал победителем чемпионата России. В январе 2014 года Климов добился своего самого значимого достижения на юниорском уровне. Евгений стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров в прыжках с нормального трамплина.

В 2014 году Евгений Климов дебютировал на зимних Олимпийских играх в Сочи. В прыжковой части двоеборцев на нормальном трамплине/10 км Климов показал великолепный результат, прыгнув на 99 метров и уступив только будущим призёрам гонки — немцу Эрику Френцелю и японцу Акито Ватабэ. Но лыжная гонка у Евгения абсолютно не задалась. С самого старта его начали обходить соперники и в итоге на финиш Климов пришёл последним. В эстафетной гонке Климов также смог показать отличный результат на трамплине, но в лыжной гонке российская сборная вновь не смогла продемонстрировать высокие скорости, заняв последнее 9-е место. Также, уже во время Игр, Климов пробовал отобраться в состав сборной России по прыжкам с трамплина, для участия в командном первенстве, но не смог показать нужный результат во время контрольной тренировки.

С 2015 года перешёл из лыжного двоеборья в чистые прыжки на лыжах с трамплина.

4 января 2017 года россиянин впервые занял призовое место на этапе Кубка мира: он стал третьим на этапе Турне четырёх трамплинов 2016/2017 в Инсбруке.

Это призовое место стало первым для России с 2012 года в соревнованиях по прыжкам с трамплина среди мужчин.

В августе 2017 стал победителем общего зачета Летнего Гран-при, одержав победу на этап гран-при в Японии, Франции, Польше, Словении.

18 ноября 2018 года Евгений стал первым российским победителем этапа Кубка мира в мужских соревнованиях. Эта победа — первая за 4 года для сборной России (в сезоне 2013/14 триумфатором этапа в Чайковском стала Ирина Аввакумова).

Результаты выступлений на Олимпийских играх

Лыжное двоеборье

Прыжки на лыжах с трамплина

Результаты выступлений на чемпионатах мира

Лыжное двоеборье

Прыжки на лыжах с трамплина

Результаты выступлений на Чемпионатах мира по полётам на лыжах

Результаты выступлений в Кубке мира

Призовые места

Итоговые положения по результатам сезона

Индивидуальные старты

Спортивные достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным видам среди юниоров 2013 (прыжки с трамплина — нормальный трамплин);
 Четырёхкратный победитель пятой зимней Спартакиады;
 Победитель трёх этапов кубка России 2012;
 Победитель юниорского чемпионата России 2012;
 Победитель чемпионата России 2014
 Бронзовый призёр Универсиады 2015.
 Призёр Турне четырёх трамплинов 2017 года (Инсбрук, Австрия)
 Победитель чемпионата России 2017
 Обладатель Гран-при 2018
 Победитель этапа Кубка мира

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 февраля 2022 года) — за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика)

Личная жизнь 
 Является студентом Чайковского ГИФК.
 Кумир: Грегор Шлиренцауэр
 Женат

Примечания

Ссылки 
 
 
 Анастасия Шухова «Евгений Климов. Путь к вершине»// Журнал Лыжный спорт 

Двоеборцы России
Прыгуны с трамплина России
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Универсиады